Vilamalla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilamalla (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilamalla (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar